

Sciences et techniques 
 Le kerma est une grandeur physique utilisée pour la dosimétrie des faisceaux de particules neutres.

Sciences humaines et sociales 
 Le royaume de Kerma est un royaume couchite qui régna sur la Nubie entre les années −2450 et −1480.
 Le menhir de Men-Bras-de-Kermar-Ker est un menhir situé à Moustoir-Ac, le plus haut menhir debout du Morbihan (France).

Culture et société 
 Kerma est un fabricant de bâtons de ski appartenant au groupe Rossignol.

Toponyme

Algérie 
 , nom de plusieurs localités ;
 El Kerma, une commune de la wilaya d'Oran ;
 l'oued El Kerma, un cours d'eau qui prend naissance dans le sahel algérois, traverse d'ouest en est la banlieue sud-ouest d'Alger, et se jète dans l'oued El Harrach ;

Égypte et Soudan 
 Kerma, l'un des plus grands sites archéologiques de l'ancienne Nubie ;

Finlande 
 le canal de Kerma, un canal sans écluse situé à Heinävesi.